Litwinczuk, Litwińczuk:
 Artur Litwińczuk
 Dario Litwinczuk, muzyk
 Hanna Litwińczuk
 Michaił Litwinczuk
 Roman Litwińczuk, fotograf
 Waldemar Litwińczuk, muzyk
 Zygmunt Litwińczuk
 Leonardo Litwinczuk